Axel Lindblad kan avse:

 Axel Lindblad (friidrottare) (aktiv på 1890-talet)
 Axel Lindblad (metallurg) (1874–1944), uppfinnare och industriman
 Axel Lindblad (skeppsbyggare) (1876–1936), skeppsbyggare
 Axel Lindblad (teaterdirektör) (1861–1939) sångare, skådespelare och teaterdirektör